Grand Gulf bezeichnet verschiedene Orte und Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Grand Gulf State Park
 Grand Gulf Military Monument Park
 Kernkraftwerk Grand Gulf
 USS Grand Gulf